El término serpentina puede referirse a:

 Serpentina, un mineral del grupo de los «Filosilicatos».
 Serpentina, una tira de papel usada en fiestas.
 Serpentinas, varios peces de la familia «Nettastomatidae».
 El nombre común de la planta Adiantum aleuticum.
 El nombre común de la planta Arum dracunculus.
 El nombre común de la planta Asperula cynanchica.
 El nombre común de la planta Dracunculus canariensis.
 El nombre común de la planta '''Dracunculus vulgaris.